Рушни́к (, , , ) — полотенце из домотканого холста для украшения стен избы в праздничные дни, оформления красного угла, а также для совершения обрядов.

В красный угол под образами подвешивают накутник. Сверху иконы опоясывают божником, рушником для богов.

Предмет народной культуры и народного творчества славян, в большей степени восточных. В ресторанном деле рушником называется предмет столового белья для подачи блюд.

Предмет обыденного и ритуального назначения; наделяется семантикой пути, дороги, соединения, связывания. В обрядах выступает в качестве дара, оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет знаковую и оповестительную функцию. Обрядовые функции и символика рушника во многом аналогичны полотну.
Рушник широко используется в разнообразных обрядовых ситуациях: на похоронах, свадьбе, родинах и крестинах, в календарных обрядах, в магии, медицине.

Изготовление и узоры 
Рушник изготавливается из льняного (раньше — также из конопляного) полотна. Его традиционные размеры: 30—40 сантиметров в ширину и от 3 и более метров в длину. Современные фабрики выпускают рушники разных размеров (обычно около 50 см в ширину и 180—200 см в длину). Для украшения рушника употребляют вышивку, кружево, браное ткачество, ленты.

В вышивке на рушниках использовалась различная символика. Вышивались орнаменты зооморфные — символические петухи, куры, лебеди, утки, орлы, олени, львы, кони и др.; растительные — дуб, хмель, калина, мак, лилия, роза, виноград и др.; геометрические — ромбы, круги, свастики, зигзагообразные линии и прочие узоры; а также бытовые, антропоморфные и культовые в разных сочетаниях. До XVIII—XIX века каждый вышитый узор имел свой сакральный смысл, ритуальное предназначение. После петровских реформ в вышивке на рушниках стали появляться бытовые мотивы, не несущие обрядовой смысловой нагрузки, а к концу XIX века вышивка практически полностью утратила своё ритуальное значение. Основными цветами, применяемыми при оформлении рушников являются красный (разных оттенков: «алый», «рудый», «кирпичный», «малиновый», «огневой», «чермный», «червленый», «маковый», «багряный», «вишнёвый») и белый, имевшие изначально своё значение в языческой народной культуре Руси. Изучением и подробным анализом вышивки на рушниках занимались многие исследователи, в частности академик Б. А. Рыбаков, Г. А. Григорьева, Е. Моисеенко и другие.

 Растительный орнамент
 Дуб — юноша, крепость, надежность, символизирует дерево Жизни.
 Барвинок — память, вера в свои силы, любовь.
 Калина — красота, женственность, верность, Украина.
 Виноград — символика винограда раскрывает радость и красоту сотворения семьи. Сад-винограда — это жизненная нива, на которой муж является сеятель, а жена обязана растить и лелеять дерево рода. Мотив винограда виден на женских и мужских сорочках-вышиванках Киевщины, Полтавы. А на Черниговщине виноград вьется на семейных рушниках.
 Мак — в древности на Украине святили мак и обсеивали людей и скот, веря, что мак имеет волшебную силу, которая может защитить от любого зла. Нежный трепетный цветок несёт в себе неистребимую память народа.

Традиции 

В настоящее время древние славянские традиции практически забыты, но до сих пор рушниками украшают жилище, их используют в разнообразных обрядах в некоторых регионах современной России, Украины и Белоруссии. На Украине рушник до сих пор играет важную роль на свадьбе и в целом в культуре. Рушниками убирают красный угол хаты или избы, божницы, дверные и оконные проёмы, а также украшают стены.

Рушник используется: на похоронах, свадьбе, родинах и крестинах, в обрядах народного календаря, в народной магии, при лечении. Им украшают иконы, его вешают на кресты могил, окна, двери, ворота, дружку и молодых на свадьбе. Региональные отличия, касающиеся рушников, сохранялись при переселении в другие местности.

Родинная обрядность 
Родившуюся девочку могли принимать на рушник, который затем вешался над колыбелью. Перед тем, как показать младенца чужому человеку, его обтирали рушником, чтобы уберечь его от сглаза. У русских ребёнка могли закутать в рукотерник (рушник для вытирания рук), принимая его в круг родственников.

Сербы иногда в рушник заворачивали подарок (), который приносили в связи с рождением ребёнка: свежую лепешку, соль, какое-либо блюдо, водку или вино, а также рубашку, перевязанную красной ниткой, с монетой и цветами для девочки, чтобы она смогла бысто выйти замуж. У болгар гостям, навещавшим новорождённого, обязательно дарили домотканное полотенце.

Свадебная обрядность 

Рушник использовался на всех этапах сельской свадьбы и выполнял функции соединения (связывания), скрывания/покрывания, украшения, дара. У русских во время девичника в канун свадьбы рушником или платком накрывали невесту, когда она с подругами шла «в баню» (в соседнюю избу), и невеста начинала выть; такой рушник (длинный шелковый рушник с каймой) назывался реунья (с.-з.-рус). Не менее сорока полотенец необходимо было припасти к свадьбе. Самое большое и нарядное, «рукобитное» — жениху в знак согласия невесты и её родителей на брак.

Вышивка на свадебных рушниках по поверьям должна была оберегать молодожёнов от порчи, сглаза. Рушниками украшали свадебный поезд — лошадей, упряжь, одежду гостей. На рушнике стоят жених и невеста во время венчания. В некоторых регионах Украины сватовство называлось взятием рушников или отдачей рушников. А в других регионах рушниками называли не сватовство, а обручение.

Поминальная обрядность 

В течение сорока дней после смерти рушник считался вместилищем души умершего, своеобразным окном между миром живых и миром мёртвых. Рушниками украшали намогильные кресты, деревья, церкви.

Обережные функции 
Рушник использовали и в качестве оберега. В Полесье освящённые на Пасху в церкви рушники вывешивали на двери «от грома», оставляя там до тех пор, пока не перестанет греметь. Часто объект, нуждающийся в охране, покрывали полотном, фартуком, полотенцем, магически укрывая его от опасности.

Галерея

См. также 

 Ширинка (полотнище)
 Вышиванка
 Славянская вышивка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Народный костюм. Рушник (narodko.ru)
 Рушник (sueverija.narod.ru)
 Белорусские рушники (belarusguide.com)
 Рушники. Происхождение. Символика. (k-ca.ru)
 Украинские рушники, в том числе особенности вышивки свадебных (blog.i.ua)

Украинские обычаи
Белорусские обычаи
Изделия народных промыслов
Предметы быта
Русский народный быт
Украинский народный быт